

Personnalités 

 Abderrazak Afilal Alami Idrissi (1960-2020), syndicaliste marocain ;
 Abouzaid El Mokrie El Idrissi, né en 1960, homme politique marocain, député ;
 Al Idrissi ( siècle), explorateur, géographe et cartographe arabe, auteur du premier planisphère connu ;
 Driss El Azami El Idrissi (né en 1966), homme politique marocain ;
 Hicham El Idrissi (né en 1970), entraîneur marocain de football ;
 Majdouline Idrissi (née en 1977), actrice marocaine ;
 Mehdi El Idrissi (né en 1977), homme d'affaires marocain ;
 Oussama Idrissi (né en 1996), footballeur international marocain ;
 Salwa Idrissi, femme d’affaires et milliardaire marocaine ;
 Samira El Idrissi (née en 1992), taekwondoïste néerlandaise ;
 Yamila Idrissi (née en 1968), femme politique belge flamande ;
 Yassine Idrissi (né en 1984), joueur marocain de handball ;
 Youssef Kaddioui Idrissi (né en 1984), footballeur international marocain.

Transports 
 Aéroport Al Hoceima - Cherif-Al-Idrissi, aéroport international près d'Al Hoceima dans le nord du Maroc
 Charif Al Idrissi, navire de recherche